Il tema della riunificazione interessa:

 Riunificazione cinese
 Riunificazione cipriota
 Riunificazione coreana
 Riunificazione irlandese
 Riunificazione polacca
 Riunificazione tedesca
 Riunificazione del Vietnam
 Riunificazione dello Yemen